Az Oroszországi Föderáció parlamentjének alsóháza, az Állami Duma 450 képviselőjének soron következő választása, amelyet 2021. szeptember 17. és 19. között tartottak. A 2016-os választások óta az Egységes Oroszország a kormánypárt, a szavazatok 54,2%-ának megszerzésével.

2020 márciusában bejelentették, hogy terveztek tartani egy előrehozott választást szeptemberben, alkotmányos változtatások miatt, de ezt később elvetették. 2021. június 18-án Vlagyimir Putyin kiírta a választást szeptember 19-re, míg a szavazás szeptember 17-én fog megkezdődni.

Tizennégy párt vesz részt a választásokon.

A választásokat az Egységes Oroszország nyerte, bár elvesztette szupertöbbségét.

Pártok

Előrejelzések

Összesítve

Pártlista

Egyéni választókerület

Közvélemény-kutatások

2021-es kutatások

Eredmények

Jegyzetek 

2021-es választások
Oroszország politikai élete